Сейкред-Харт (город, Миннесота)
 Сейкред-Харт (тауншип, Миннесота)